Le patronyme néerlandais De Blonde provient du surnom  (du :nl:blond) , donc pour quelqu'un aux cheveux blonds, voire roux.

Voir aussi le patronyme dérivé .

Patronyme

De Blonde

Voir aussi 
 Monts de Blond